

Persone
 Alessia Fabiani – attrice, showgirl ed ex modella italiana
 Alberto Fabiani – stilista italiano
 Fabiano Fabiani – giornalista, dirigente pubblico e privato italiano
 Fabio Fabiani – pilota automobilistico italiano
 Federico Fabiani – scultore italiano
 Flavia Fabiani, pseudonimo di Sofia Dionisio – attrice italiana
 Francesco De Fabiani – fondista italiano
 Giuseppe Fabiani – vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Fabiani – accademico e scrittore italiano
 Guido Fabiani – economista e rettore italiano
 Guido Fabiani – scrittore e giornalista italiano
 Linda Fabiani – politica scozzese di origini italiane
 Mariano Fabiani – calciatore italiano
 Mario Fabiani – politico e antifascista italiano
 Max Fabiani, propr. Maximilian Fabiani – architetto e urbanista italiano
 Oliviero Fabiani (1990) – rugbista a 15 italiano
 Piero Fabiani – politico italiano
 Ramiro Fabiani – geologo, paleontologo e professore universitario italiano
 Raúl Fabiani – calciatore spagnolo naturalizzato equatoguineano
 Vincenzina Ghirardi Fabiani, in arte Fabiola – scrittrice italiana

Altro
 Palazzo Pallavicini-Fabiani – edificio di Genova
 Ponte Fabiani (in sloveno Fabianijev most) –  ponte di Lubiana